Jianshe bezeichnet:

 Jianshe (Baiyü) (建设镇), Großgemeinde im Kreis Baiyü in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jianshe (Chongming) (建设镇), Großgemeinde im Kreis Chongming von Shanghai, Volksrepublik China
 Jianshe (Datian) (建设镇), Großgemeinde im Kreis Datian in der chinesischen Provinz Fujian
 Jianshe (Fuxin) (建设镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jianshe (Gongjing) (建设镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gongjing von Zigong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jianshe (Santai) (建设镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jianshe (Darlêg) (建设乡), Gemeinde im Kreis Darlêg im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Jianshe (Mabian) (建设乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Mabian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jianshe (Qinggang) (建设乡), Gemeinde im Kreis Qinggang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Jianshe (Wudalianchi) (建设乡), Gemeinde der Stadt Wudalianchi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Jianshe (Youyi) (建设乡), Gemeinde im Kreis Youyi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Jianshe (Zhao’an) (建设乡), Gemeinde im Kreis Zhao’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Jianshe (Dehui) (建设街道), Straßenviertel der Stadt Dehui in der chinesischen Provinz Jilin
 Jianshe (Dongsheng) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Dongsheng von Ordos in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Jianshe (Hailar) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Hailar von Hulun Buir in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Jianshe (Jianhua) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Jianhua von Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Jianshe (Korla) (建设街道), Straßenviertel der Stadt Korla im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Jianshe (Liangyuan) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Liangyuan von Shangqiu in der chinesischen Provinz Henan
 Jianshe (Lusong) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Lusong von Zhuzhou in der chinesischen Provinz Hunan
 Jianshe (Nanhu) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Nanhu von Jiaxing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jianshe (Ningjiang) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Ningjiang von Songyuan in der chinesischen Provinz Jilin
 Jianshe (Shuangtaizi) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Shuangtaizi von Panjin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jianshe (Wanghua) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Wanghua von Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jianshe (Xiangyang) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xiangyang von Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Jianshe (Xiashan) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xiashan von Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jianshe (Yakeshi) (建设街道), Straßenviertel der Stadt Yakeshi in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Jianshe (Yuexiu) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Yuexiu von Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jianshe (Zhanqian) (建设街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Zhanqian von Yingkou in der chinesischen Provinz Liaoning